Le Train () (1964), film américain de John Frankenheimer ;
 Le Train (1961), roman français de Georges Simenon ;
 Le Train (1973), film français de Pierre Granier-Deferre ;
 Le Train (2004-2005), minisérie de Pierre Leix-Cote.